Il singolare del torneo di tennis WCT Tournament of Champions 1983, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitore John McEnroe che ha battuto in finale Vitas Gerulaitis 6-3, 7-5.

Teste di serie 

 Ivan Lendl (terzo turno)
 John McEnroe (Campione)
 Guillermo Vilas (semifinali)
 Kevin Curren (terzo turno)
 Vitas Gerulaitis (finale)
 Wojciech Fibak (secondo turno)
 Brian Teacher (secondo turno)
 Paul McNamee (quarti di finale)

 Johan Kriek (semifinali)
 Tomáš Šmíd (quarti di finale)
 José Luis Clerc (secondo turno)
 Mark Dickson (terzo turno)
 Henri Leconte (quarti di finale)
 Sammy Giammalva (secondo turno)
 Balázs Taróczy (secondo turno)
 Jimmy Arias (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

WCT Tournament of Champions 1983